Марсиане — вымышленные обитатели планеты Марс.
 Марсианин (повесть) — книга о биографии Фридриха Цандера
 Марсианин (роман) — первый опубликованный роман американского писателя Энди Уира в жанре научной фантастики.
 Марсианин (фильм) — научно-фантастический драматический фильм режиссёра Ридли Скотта с Мэттом Деймоном в главной роли.
 Марсианин (фильм, Россия) — российский научно-фантастический фильм Александра Куликова.

См. также 
 Мой любимый марсианин — американская фантастическая комедия 1999 года, основанная на одноименном сериале 1960-х годов.
 Джон Картер — марсианин — одиннадцатая и последняя книга барсумской серии Эдгара Берроуза.